Horváth Viktor író (1962)
 Horváth Viktor öttusázó (1978)
 Horváth Viktor színész (?)

Jegyzetek